Би́лли По́ртер ()  — имя и фамилия следующих персоналий:
 Портер, Билли (актёр) (род. 1969) — американский эстрадный артист, актёр и певец.
 Портер, Билли (футболист) (1905—1946) — английский футболист.